McCafferty :
 Dan McCafferty (1946-2022), musicien britannique ;
 Tom McCafferty (19?-), acteur américain.